AC peut faire référence à :

Sigles et abréviations 
 AC, à confirmer
 AC, Athletic Club, par exemple dans AC Ajaccio
 AC, audio codec, soit « encodeur/décodeur audio » en anglais, par exemple dans AC97
 AC, autorité de certification, en informatique dans le cadre d'une infrastructure à clés publiques
 AC, amélioration continue, un processus du management de la qualité
 A/C Air Craft, utilisé dans les organigrammes de constructeurs ou de pilotes d'avions
 AC !, Agir ensemble contre le chômage, une organisation de défense des chômeurs
 AC, abréviation de "avec" (AveC) dans l'argot des minimessages pour téléphones portables (SMS) et des messageries instantanées (chat)
 Ac, Actes des Apôtres.
 a.C., avanti Cristo italien, parfois utilisé aussi en français pour

Codes 
 .ac, île de l'Ascension (domaine de premier niveau)
 AC, Antigua-et-Barbuda (code pays (désuet) de l'OTAN)
 AC, Acre, État du Brésil (norme ISO 3166-2, liste des principales subdivisions d'un pays)
 AC, Västerbotten, province de la Suède (norme ISO 3166-2, liste des principales subdivisions d'un pays)
 AC, Arcachon (liste des quartiers maritimes)
 AC, Air Canada (code AITA)
 0xAC, symbole de négation logique « ¬ » (norme  ISO/CEI 8859-1)

Sciences 
 AC désigne l'axiome du choix en mathématiques ;
 AC, une classe de complexité en théorie de la complexité
 actinium, un élément chimique, selon la classification périodique des éléments,
 alternating current, courant alternatif en anglais,
 Adénylate cyclase, une enzyme,
 Anhydrase carbonique, une autre enzyme, 
 Ac- désigne le groupement acétyle en chimie organique,
 AC, Courant alternatif
 aC est le symbole de l'Abcoulomb

Environnement 

 AC désigne l'agriculture de conservation, qui définit un ensemble de techniques de pratiques agricoles durables.

Médecine 
 Ac est l'abréviation d'anticorps
 AC est l'abréviation d'arrêt cardiaque
 AC est l'abréviation d'anticoagulant

Jeux vidéo 
 Assassin's Creed, jeu sorti en 2007
 AssaultCube, FPS open-source
Assetto Corsa, une série de jeux de simulation de course automobiles développée par le studio italien Kunos Simulazioni
 Animal Crossing, une série de jeu de simulation de vie développée par Nintendo
 Ankama convention, Convention des jeux Ankama Game, des livres Ankama Éditions …
 Armored Core engin de combat blindé de forme humanoïde mais de très grande taille dans les jeux de la serie Armored Core...
 Arena Commander, module du jeu Star Citizen
 Ace Combat licence de jeu de combat aérien existante depuis les années 90

Autres 
 Assassination Classroom, anime et manga écrit et dessiné par Yūsei Matsui.
 Allocation couplée des moniteurs de l'enseignement supérieur
 AC, en hexadécimal, représente le nombre 172 en décimal
 AC/DC, groupe de rock
 -ac, suffixe toponymique
 AC Cars, constructeur automobile britannique
 Ac, vingt-cinquième rune du Futhorc
 ArchiCAD, logiciel de CAO pour l'architecture
 AC, Air Conditionné
 AC-38 alias Ace, un personnage de Star Wars apparaissant dans l'attraction Star Tours: The Adventures Continue